Michalka ist der Familienname folgender Personen:

 Alyson Michalka (* 1989), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Amanda Michalka (* 1991), US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin und Instrumentalistin
 Werner Michalka (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Michalka (* 1943), deutscher Historiker